Pasquale Bona (1816-1878) — compositor italiano
Pasquale Cipro Neto — professor de português, autor, conhecido como Professor Pasquale
Don Pasquale — ópera de Gaetano Donizetti

Desambiguações de antropônimos